Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Aleksandr Volkov che ha battuto in finale David Prinosil 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 David Prinosil (finale)
 Alex Rădulescu (quarti di finale)
 Bernd Karbacher (semifinali)
 Marcos Ondruska (primo turno)

 Gilbert Schaller (primo turno)
 Johan Van Herck (semifinali)
 Aleksandr Volkov (Campione)
 Magnus Norman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1996